Сивковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Костромская область
 Сивковское сельское поселение — входит в Макарьевский район

Курганская область
 Сивковское сельское поселение — входит в Частоозёрский район